Schnitzler kan som auktorsförkortning betyda:

 Franz-Rudolf Schnitzler
 Hermann Schnitzler

Robotskapade auktorsförkortningar